Lamadrid peut désigner :

Patronymes 
 Alfredo Lamadrid, journaliste de télévision chilien ;
 Diego Gómez de Lamadrid, évêque espagnol du  ;
 Francisco Vega de Lamadrid, homme politique mexicain ;
 Gregorio Aráoz de Lamadrid (1795-1857), officier militaire argentin du  ;
 José Lamadrid (1930-2021), footballeur mexicain ;
 Teodora Lamadrid, actrice espagnole du .

Toponymes

Argentine 
 Lamadrid, localité argentine située dans la province de Formosa ;
 Lamadrid, localité argentine située dans la province de Tucumán ;
 Partido de General La Madrid, division administrative argentine située dans la province de Buenos Aires ;
 Département du Général Lamadrid, division administrative de la province de La Rioja.

Espagne 
 Lamadrid, localité espagnole située à Cantabrie.

Mexique 
 Lamadrid, localité mexicaine située dans l'État de Coahuila.

Clubs 
 Club Atlético General Lamadrid, institution sportive argentine de Buenos Aires.